Fryxell, även skrivet Fryksell,  är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Fryxell 153
 Fryksell 35
Tillsammans blir detta 188 personer.

Personer med efternamnet Fryxell eller Fryksell
 Anders Fryxell (1795–1881), historiker, skolman och präst
 Axel Fryxell  (1765–1834), präst och ekonomisk författare
 Cecilia Fryxell (1806–1883), pedagog
 Elof Fryksell (1684–1751), präst och politiker
 Eva Fryxell  (1829–1920), författare och amatörkonstnär
 Fredrik Fryxell  (1724–1805), historisk samlare
 Fritiof Fryxell (1900–1986), amerikansk geolog och bergsklättrare
 Karin Fryxell (1911–2003), konstnär
 Karl Axel Fryxell (1873–1935), ämbetsman
 Olof Fryxell (1806–1900), präst och poet
 Paul Arnold Fryxell (1927–2011), amerikansk botanist
 Regina Fryxell (1899–1993), amerikansk koralkompositör
 Roald H. Fryxell (1934–1974), amerikansk geolog och arkeolog

Källor

Se även
 Fryxellia, släkte inom familjen malvaväxter
 Fryxellsgatan, Stockholm, gata i Stockholm
 Fryxellska skolan, fristående grundskola i Västerås
 Lake Fryxell, insjö i Antarktis

Svenska efternamn